Samuel Phillips peut désigner :

  (1752-1802), un homme politique américain ;
  (1814-1854), un journaliste anglais ;
 Samuel C. Phillips (1921-1990), un général de l'U.S. Air Force ;
  (1845-1915), un militaire décoré américain ;
  (1824-1903), un solliciteur général américain.

Voir aussi